Antoine Jérôme Balard – chimico francese
 Balard – stazione della metropolitana di Parigi